Jean Guillaume peut désigner :
 Jean Guillaume (1918-2001), prêtre jésuite belge, professeur de littérature française, écrivain et poète wallon ;
 , espérantiste français ;
 Jean-Marie Guillaume (1939-), missionnaire catholique français.